Siana ist Ortsname:
Siana (Rhodos)
Siana (Indien)